Municipio de Holt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Holt (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Holt (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Holt (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Holt (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.